Siedmiu samurajów – film Akiry Kurosawy z 1954 roku
 Siedmiu samurajów – futurystyczne, 26-odcinkowe anime bazujące na filmie Akiry Kurosawy
 Siedmiu samurajów – nazwa zespołu naukowców, odkrywców Wielkiego Atraktora